Сорок первая симфония:

 Симфония № 41 (Гайдн), 1769
 Симфония № 41 (Иоганн Михаэль Гайдн), 1784
 Симфония № 41 (Моцарт), 1788
 Симфония № 41 (Хованесс), 1979

 0041